Lijsters (vogels), een familie zangvogels
Lijsters (boekenreeks), een boekenreeks van uitgeverij Noordhoff